La guerre civile lituanienne, peut faire référence à plusieurs conflits lituaniens:

 Guerre civile lituanienne (1249–1253), entre Mindaugas (Mendog) et  contre ,
 Guerre civile lituanienne (1263–1264), après l'assassinat de Mendog (Mindaugas)
  entre Jogaila (Ladislas II Jaguelon) et son oncle Kęstutis contre son cousin Vytautas
 Guerre civile lituanienne (1389–1392) entre Jogaila (Ladislas II Jaguelon) et son cousin Vytautas
  entre Švitrigaila et Sigismund Kęstutaitis
  (1508) révolte d'aristocrates lituaniens conduite par Michał Gliński
 Guerre civile lituanienne (1700) entre puissantes familles du Grand-Duché de Lituanie

Histoire de la Lituanie
Guerre impliquant la Lituanie